Refsnæs har flere betydninger:
 Refsnæs (Vrå Sogn) – en bebyggelse i Vrå Sogn, Hjørring Kommune
 Refsnæs (hovedgård) – en hovedgård i Komdrup Sogn, Aalborg Kommune
 Røsnæs – benævnes ofte som Refsnæs